Pro League est le nom de plusieurs associations de clubs ou de compétitions sportives professionnelles, notamment des championnats nationaux de football.

Championnats nationaux 

 Belgique : Jupiler Pro League
 Madagascar : Orange Pro League
 Trinité-et-Tobago : T&T Pro League

Association de clubs 

 Belgique : Pro League

Homonymie